Ripresa (metrica) – particolare tipo di ritornello in poesia
 Ripresa (musica) – ripetizione o reiterazione dell'idea musicale di apertura in una composizione musicale
 Ripresa (pugilato) – frazione di un incontro di pugilato, anche nota con il termine inglese round